INL steht für:
 Idaho National Laboratory, Nuklearforschungszentrum in den Vereinigten Staaten
 Independent Newspaper Limited, neuseeländisches Medienunternehmen im Besitz der Fairfax Media
 Inner Nuclear Layer, die innere Körnerschicht der Netzhaut
 Instituto Nacional de Linguística, Institut für Sprachwissenschaft Osttimors
 Integrale Nichtlinearität (engl. Integral nonlinearity), ein Kennwert von Analog-Digital-Umsetzer oder Digital-Analog-Umsetzer
 Inter-National-League (INL), zweitklassige österreichisch-slowenisch-italienische Eishockeyliga
 Legislative initiative procedure (Verfahren der Rechtsetzungsinitiative) des Europäischen Parlaments 

Inl. steht für:
 Inland oder „inländisch“

inl steht für:
 Indonesische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

INL